

Mária Anna keresztnevű személyek

Osztrák főhercegnők 
 Mária Anna osztrák főhercegnő (1610–1665), II. Ferdinánd német-római császár leánya, I. Miksa bajor választófejedelem felesége.
 Habsburg Mária Anna spanyol királyné (1634–1696) osztrák főhercegnő, III. Ferdinánd német-római császár leánya, IV. Fülöp spanyol király felesége, Spanyolország régense.
 Habsburg Mária Anna Jozefa főhercegnő (1654–1689) osztrák főhercegnő, III. Ferdinánd német-római császár leánya, János Vilmos pfalzi választófejedelem felesége.
 Habsburg Mária Anna portugál királyné (1683–1754) osztrák főhercegnő, I. Lipót német-római császár leánya, V. János portugál király felesége.
 Mária Anna osztrák főhercegnő (1718-1744), Mária Terézia királynő húga, Károly Sándor lotaringiai herceg felesége.
 Mária Anna Jozefa osztrák főhercegnő (1738–1789), Mária Terézia királynő és I. (Lotaringiai) Ferenc császár leánya.
 Mária Anna Ferdinanda osztrák főhercegnő (1770–1809), II. Lipót német-római császár leánya, I. Ferenc osztrák császár húga, prágai főapátnő.
 Mária Anna Franciska főhercegnő (1804–1858), I. Ferenc osztrák császár, magyar király és Bourbon–Szicíliai Mária Terézia császárné leánya, súlyos szellemi fogyatékossággal született.
 Mária Anna Izabella főhercegnő (1882–1940), Habsburg–Tescheni Frigyes főherceg leánya, Illés (Elias) Bourbon–pármai herceg felesége.

Bajor, szász és más német hercegnők 
 Mária Anna bajor hercegnő (1551–1608), V. Albert bajor herceg (1528–1579) leánya, II. Károly osztrák főherceg (1540–1590) felesége, II. Ferdinánd német-római császár (1578–1637) és Ausztriai Margit spanyol királyné (1584–1611) anyja.
 Mária Anna bajor hercegnő (1574–1616), V. Vilmos bajor herceg leánya, II. Ferdinánd német-római császár első felesége, III. Ferdinánd császár anyja.
 Mária Anna Krisztina Viktória bajor hercegnő (1660–1690), Ferdinánd Mária bajor választófejedelem (1636–1679) leánya, Lajos francia trónörökös (1661–1711) felesége, V. Fülöp spanyol király anyja, XIV. Lajos francia király menye.
 Mária Anna Zsófia (1728–1797), lengyel és szász hercegnő, III. Ágost lengyel király leánya, III. Miksa bajor választófejedelem felesége.
 Mária Anna Karolina szász királyi hercegnő (1799–1832), Miksa szász koronaherceg (1759–1838) leánya, II. Lipót toszkánai nagyherceg első felesége.
 Mária Anna Leopoldina bajor királyi hercegnő (1805–1877), I. Miksa bajor király leánya, II. Frigyes Ágost szász király felesége.

Portugál infánsnők 
 Mária Anna portugál infánsnő (1843–1884), II. Ferdinánd portugál király leánya, György szász koronaherceg felesége, Mária Jozefa szász királyi hercegnő anyja.
 Mária Anna portugál infánsnő (1861–1942), I. Mihály portugál király leánya, IV. Vilmos luxemburgi nagyherceg felesége.

Spanyol infánsnők 
 Mária Anna spanyol infánsnő (1606–1646), III. Fülöp spanyol király leánya, III. Ferdinánd német-római császár felesége, magyar királyné.
 Mária Anna Viktória spanyol infánsnő (1718–1781), V. Fülöp spanyol király leánya, I. József portugál király felesége, I. Mária portugál királynő anyja.

Savoyai-ház 
 Savoyai Mária Anna szárd királyi hercegnő (1757–1824), III. Viktor Amadé szárd–piemonti király (1726–1796) leánya, Savoyai Benedek szárd királyi hercegnek, Chablais hercegének (1741–1808) felesége.
 Savoyai Mária Anna Karolina Pia szárd hercegnő (1803–1884), I. Viktor Emánuel szárd–piemonti király leánya, I. (V.) Ferdinánd osztrák császár, magyar király felesége, osztrák császárné, magyar királyné.